Утраченный символ:

 «Утраченный символ» — роман Дэна Брауна;
 «Утраченный символ» — сериал 2021 года.